Литл Ривер има више значења:
 Округ Литл Ривер (Арканзас)
 Литл Ривер (Јужна Каролина)
 Литл Ривер (Калифорнија)
 Литл Ривер (Канзас)